P1, P-1, P.1 ou P01 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 DS-P1, une famille de satellites militaires soviétiques ;
 Kawasaki P-1, un avion de patrouille maritime japonais ;
 Ponnier P.1 un prototype d’avion militaire français ;
 PZL P.1, un prototype d’avion militaire polonais ;
 Walther P1, un pistolet double action semi-automatique.

Écriture 
 Papyrus 1, un papyrus du Nouveau Testament.

Études 
 Première année des études de médecine (propépeudique) ou de pharmacie : voir Études de médecine en France ; Études de pharmacie en France ;
 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Médias 
 DR P1, une radio danoise ;
 NRK P1, une radio norvégienne ;
 Paris One DJ Webradio, une webradio française ;
 Sveriges Radio P1, une radio suédoise.

Photographie 
 Nikon Coolpix P1,un appareil photographique numérique compact fabriqué par Nikon.

Sciences 
Biologie 
 Pathogène de classe 1 ;
 Phage P1, un phage ;
 P1-derived artificial chromosome, un type de chromosome artificiel construit à partir du phage P1.

Mathématiques 
 Algorithme p-1 de Pollard, un algorithme de décomposition en produit de facteurs premiers.

Médecine
 Classe ATC P01, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère (P01), d'après la classification internationale des maladies.

Zoologie
 Première paire de patte des insectes.

Sports 
Sport automobile
 Alfa Romeo P1, une voiture sportive du constructeur italien Alfa Romeo.

Sport équestre
 en CSO, une épreuve dite P est une épreuve "Ponam" ou "Poney" (pour des poneys OI de moins d'1,48 m au garrot) d'une difficulté 1 sur une échelle de 4 (à rebours). Les cotes pour ces épreuves sont de 90 cm à 1 m.

Transports 
Automobiles
 Ford Taunus P1, un berline familiale du constructeur allemand Ford Allemagne ;
 McLaren P1, une voiture de sport du constructeur britannique McLaren ;
 Opel Rekord P1, une automobile du constructeur allemand Opel ;
 Rover P1, une gamme d’automobile du constructeur britannique Rover.

Aviation 
 Abrams P-1 Explorer, un avion d’observation américain.

Chemin de fer 
 TGV P01, un prototype de train à grande vitesse pendulaire.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres